Klagesmarkt steht für

allgemein:
 die historische Platzanlage Klagesmarkt außerhalb des Steintores der heutigen niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover

insbesondere:

 Am Klagesmarkt 17, insbesondere zum Studentenwohnheim umgebautes ehemaliges Büro- und Geschäftsgebäude der DKV Deutsche Krankenversicherung